Mastodon oder Mastodonten steht für:

 Mastodonten (Mastodontoidea), heute ungültiges Taxon für ausgestorbene Rüsseltiere
 „Echte Mastodonten“, früherer Name der Mammutiden (Mammutidae), ausgestorbene Familie der Rüsseltiere
 Amerikanisches Mastodon (Mammut americanum), Vertreter der Mammutiden
 Mastodon (Band), US-amerikanische Band (ab 2000)
 Mastodon (Software), dezentraler Mikrobloggingdienst, 2016 als Twitter-Alternative gestartet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mastodon (Michigan)
 Mastodon (New Mexico)

Siehe auch: